Вида може бити:

 Вида, српско женско име, скраћено од Видосава
 Вида (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Брод Уида из 18. века, првобитно трговачки, потом гусарски, а данас једина откривена олупина неког гусарског брода на свету